

События 
 Консулы имп. Валентиниан II (III раз) и Евтропий.
 Максим вторгся в Италию. Валентиниан с матерью Юстиной бежал в Фессалоники.
 387 (386) — Амвросий крестил в Медиолане Августина.
 Умер Кирилл, епископ Иерусалима.
 387—417 — Епископ Иерусалима Иоанн II.
 Договор между Римом и Персией о разделе Армении. Окраинные области Армении присоединены к владениям Рима и Персии. Собственно Армения разделена на две части с вассальными царями.
 Тангуты выступили против тибетцев.
 Разгром Лю Сяна муюнами и табгачами.
 Иоанн Златоуст произнёс в Антиохии одну из своих знаменитых бесед «О должнике».

См. также